Amalie von Hessen-Kassel ist der Name folgender Personen:

 Karoline Amalie von Hessen-Kassel (1771–1848), Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Gotha-Altenburg
 Charlotte Amalie von Hessen-Kassel (1650–1714), Prinzessin von Hessen-Kassel und durch Heirat Königin von Dänemark